Avalancha puede referirse a:

 Una avalancha o alud, que es el desplazamiento súbito y violento ladera abajo, de una importante porción de nieve (manto nival), que puede incorporar parte de la cobertura vegetal, e incluso del sustrato y de la pendiente.
 Avalancha mantélica, un tipo de movimiento de masa en el manto terrestre.
 Avalancha (álbum), un disco del grupo de rock español Héroes del silencio.
 Avalancha (canción), una canción del álbum homónimo de la banda de rock español Héroes del silencio.
 Avalancha (convención), una convención venezolana de Sci-Fi, Anime y Cómics.
 Avalancha (película), una película de Steve Kroschel.
 Avalancha (personaje), un personaje de Marvel Comics.
 AVALANCHA, un grupo terrorista ficticio de la saga Final Fantasy.
 CD Avalancha, un equipo chileno de fútbol americano.